L'Scrabble és un joc de taula lingüístic, això fa que els campionats s'organitzin segons comunitats lingüístiques i existeixin diferents Campionats Mundials de Scrabble, segons la llengua que es faci servir.

Actualment s'organitzen quatre campionats mundials:
 El Campionat Mundial de Scrabble en Anglès, que té lloc cada dos anys des de 1991.
 El Campionat Mundial de Scrabble en Castellà, que té lloc cada any des de 1997.
 El Campionat Mundial de Scrabble en Català, que té lloc cada dos anys des de 2005.
 El Campionat Mundial de Scrabble en Francès, que té lloc cada dos anys des de 1972.

Referències 

Scrabble